Stati federati degli Stati Uniti d'America per indice di sviluppo umano.

Note

Stati Uniti d'America